Замок Ньюкасл () — средневековый замок, чьи хорошо сохранившиеся руины находятся в городской черте Бридженда в южном Уэльсе. Он был возведен в 1106 году, предположительно, Вильямом Лондонским, одним из легендарных , во времена нормандской экспансии. Это один из трех замков, построенных норманнами в этом районе в то время; другие два — Койти и Огмор.

См. также 
 Список замков Уэльса

Примечания

Ссылки 
 Замки Уэльса

Замки Уэльса
Бридженд
Руины в Уэльсе